Bruno Kernen – sciatore alpino svizzero nato nel 1961
 Bruno Kernen – sciatore alpino svizzero nato nel 1972